Ziro steht für:
 Ziro, deutscher Motorradhersteller
 Ziro (Burkina Faso), Provinz in Burkina Faso
 Ziro (Indien), Stadt in Indien